Omicron Eridani può riferirsi a due stelle nella costellazione dell'Eridano:

Omicron 1 Eridani (ο¹ Eridani), conosciuta anche come 38 Eridani e Beid.
Omicron 2 Eridani (ο² Eridani), conosciuta anche come 40 Eridani e Keid.